Em/EM kan have flere betydninger:
 Europamesterskab
 Europamesterskab (fodbold)
 Europamesterskab (håndbold) (flertydig)
 EM i atletik
 Em Sogn
 Em (Em Sogn) – en by.
 Em Kirke –
 Em Station –